Laches (generaal)
Laches (Plato)